Герценште́йн — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Герценштейн, Григорий Маркович (1851—1899) — врач и писатель по санитарным вопросам.
 Герценштейн, Людмила (1906—1994) — немецкий архитектор.
 
 Герценштейн, Соломон Маркович (1854—1894) — зоолог, брат Г. М. Герценштейна.